Татранський національний парк — найменування національних парків у горах Татри:
 Татранський національний парк (Польща) — утворений 1955 року.
 Татранський національний парк (Словаччина) — утворений 1949 року.